A Jak–15 vadászrepülőgép NATO-kódneve,
a Jak–17 vadászrepülőgép NATO-kódneve.